Вита́лий Ви́кторович Игна́тьев (род. 5 июля 1980, Котовск, Одесская область, Украинская ССР, СССР) — дипломат, государственный деятель Приднестровской Молдавской Республики. Министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики с 31 августа 2016 ( 14 сентября 2015 — 31 августа 2016). Чрезвычайный и полномочный посол (2016).

Биография 
Родился 5 июля 1980 в городе Котовск (ныне Подольск) Одесской области Украинской ССР. Через два года семья переезжает в Рыбницу.

Образование 
В 1997 окончил среднюю школу № 6 города Рыбница. 

В 2002 с отличием окончил отделение социологии Исторического факультета Приднестровского государственного университета имени Т. Г. Шевченко.

В 2012 защитил диплом магистра в области международного права в Национальном университете «Одесская юридическая академия».

С 2014 является аспирантом кафедры мировых политических процессов МГИМО. Владеет английским языком.

Трудовая деятельность 
C 9 сентября 2002 работает в системе Министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики, где прошёл всю путь от должности референта до министра иностранных дел. Занимал должности:
 советника-спичрайтера;
 пресс-секретаря;
 начальника отдела по связям со СМИ министерства иностранных дел;
 заместителя начальника информационно-аналитического управления министерства иностранных дел;
 заместителя министра иностранных дел.
С 20 декабря 2010 по 8 июля 2011 — исполняющий обязанности заместителя министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики.

С 8 июля 2011 по 14 сентября 2015 — заместитель министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики. Переутверждался в должности 7 февраля 2012.

С 2012 является членом Объединённой контрольной комиссии от Приднестровской Молдавской Республики. 

С 14 сентября 2015 по 31 августа 2016 — исполняющий обязанности министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики. 

С 31 августа 2016 — министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики. Переутверждался в должности 30 января 2017.

Семья 
Женат, воспитывает дочь и сына.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник II класса (8 февраля 2012)
 Чрезвычайный и полномочный посол (8 июня 2016)

Награды 
 Орден «Трудовая слава»
 Медаль «За отличие в труде» (26 августа 2009)
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «Участнику миротворческой операции в Приднестровье» (31 июля 2012)
 Медаль «За безупречную службу» III степени (31 августа 2016)
 Грамота Президента Приднестровской Молдавской Республики (2007)
 Медаль «20 лет Приднестровской Молдавской Республики»
 Медаль «В ознаменование 25-летия Республики Южная Осетия» (19 сентября 2016)
 Медаль МИД Абхазии «За заслуги» (2016)
 Медаль «25 лет Миротворческой операции в Приднестровье» (2017)
 Заслуженный работник Приднестровской Молдавской Республики (2022)

Примечания

Ссылки 

 Биография на сайте МИД ПМР
 Биография на сайте Правительства ПМР
 

Выпускники Приднестровского государственного университета
Министры иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики